Agii Anargyri (griechisch Άγιοι Ανάργυροι ‚die unentgeltlich wirkenden Heiligen‘) ist der Name folgender Orte in Griechenland:

 Agii Anargyri, Gemeindebezirk der Gemeinde Agii Anargyri-Kamatero
 Agii Anargyri (Kastoria), Gemeindebezirk der Gemeinde Kastoria
 eine Ortsgemeinschaft in der Gemeinde Voio
 eine Ortsgemeinschaft in der Gemeinde Kileler
 eine Ortsgemeinschaft in der Gemeinde Sparta
 eine Siedlung im Stadtbezirk Arta der Gemeinde Arta (Griechenland)
 eine Siedlung im Stadtbezirk Ermioni der Gemeinde Ermionida
 eine Siedlung in der Ortsgemeinschaft Platy der Insel und Gemeinde Limnos
 eine Siedlung in der Ortsgemeinschaft Triovasalos der Insel und Gemeinde Milos
 eine Siedlung in der Ortsgemeinschaft Peta der Gemeinde Mouzaki
 eine Siedlung im Stadtbezirk Kapandriti der Gemeinde Oropos (Attika)
 eine Siedlung in der Ortsgemeinschaft Chrysokellaria der Gemeinde Pylos-Nestor
 eine Siedlung auf der griechischen Insel Spetses

Agii Anargyri  ist der Name folgender Kirchen:

 Agii Anargyri (Athen)
 Agii Anargyri in Chania, siehe Chania #Agii Anargyri
 Agii Anargyri in Moundros
 Agii Anargyri in Nea Smyrni